Notiopsylla är ett släkte av loppor. Notiopsylla ingår i familjen Pygiopsyllidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Loppor
Notiopsylla